FYT est un sigle qui peut désigner :
 , une organisation vietnamienne.

 Jan Fyt (1611-1661), un peintre flamand.